Вячесла́в Серге́евич Черепа́нов (12 сентября 1939, Ижевск, Удмуртская АССР, РСФСР — 2012, Ижевск, Российская Федерация) ― советский российский учёный-педагог, доктор педагогических наук (1991), профессор (1992), Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1992),ректор Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко (1982—1992).

Биография 
Родился 12 сентября 1939 года в городе Ижевск, Удмуртская АССР, РСФСР

В 1961 году окончил Удмуртский государственный педагогический институт. Работал в Ижевском государственном механическом институте, где возглавлял одну из кафедр, был заместителем декана приборостроительного факультета.

В 1969 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. В 1982 году назначен ректором Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко. Возглавлял институт до 1992 года.

В 1984 году награждён знаком «Отличник высшей школы СССР»

В 1991 году успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук. В 1992 году вернулся в Ижевск, где стал заведующим кафедрой физики, и был избран профессором кафедры профессиональной педагогики Ижевского государственного технического университета. В том же году Вячеслав Черепанов был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»

В 2005 году стал профессор кафедры педагогики Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики. В 2006 года назначен заведующим, профессором кафедры профессиональной педагогики Ижевского государственного технического университета.
 
Черепанов стал основателем научной школы по педагогической квалиметрии. Написал 10 монографий и учебных пособий, более 150 печатных научных работ. Среди его учеников трое стали докторами и 26 кандидатами наук. С 1995 года возглавлял Ижевский филиал Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов и филиал Уральского отделения Российской академии образования (с 2000, Екатеринбург).

Входил в редколлегии Всероссийских журналов: «Вопросы тестирования в образовании», «Педагогическая диагностика», «Педагогические измерения».

Умер в 2012 году в Ижевске.

Библиография 
 Экспертные методы в педагогике : Учеб. пособие / В. С. Черепанов; Перм. гос. пед. ин-т, Глазов. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко. — Пермь : ПГПИ, 1988. — 83 с.

Примечания

Ссылки 
 Профессору В. С. Черепанову — 70 лет
 ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРЕПАНОВ

Выпускники Удмуртского государственного университета
Преподаватели Глазовского педагогического института
Преподаватели Ижевского технического университета‎
Педагоги СССР
Педагоги России
Ректоры
Профессора